Прострел:
 Прострел () — род многолетних травянистых растений семейства Лютиковые.
 Прострел — острая боль в спине.
 Прострел — простреленное место в чём-либо. См. также огнестрельная рана.